Mit Aussegnung werden bezeichnet:
 eine Andacht am Bett eines Sterbenden oder Verstorbenen, siehe Aussegnung (Trauerritus)
 die Segnung einer Mutter nach der Geburt eines Kindes: siehe Muttersegen
 regional die evangelische Form der Bestattung, siehe Kirchliche Bestattung